Kramolin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kramolin (distrikt), Gabrovo, Obsjtina Sevlievo,

Tjeckien 

 Kramolín (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Kramolín (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar